Koschewoi () ist der russische Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Koschewoi (* 1984), kasachischer Skilangläufer
 Pjotr Kirillowitsch Koschewoi (1904–1976), Marschall der Sowjetunion
 Sergei Andrejewitsch Koschewoi (geb. 1961), russischer Verwaltungsleiter